Ulrich Graf (politicus), Duits politicus
 Ulrich Graf (coureur), Zwitsers motorcoureur